Сезон 2018 года был для «Балтимор Рэйвенс» двадцать третьим в НФЛ. Команда выступает в Северном дивизионе АФК. Одиннадцатый сезон главным тренером команды был Джон Харбо. Команда вышла в плей-офф, но проиграла в первом же матче.

Драфт 
На драфте НФЛ, прошедшем с 26 по 28 апреля в Арлингтоне, «Рэйвенс» выбрали двенадцать игроков. Был повторён клубный рекорд, установленный в 1997 году. В первом раунде под 25 и 32 номерами соответственно были выбран тайт-энд Хейден Хёрст из Университета Южной Каролины и квотербек Ламар Джексон из Луисвилла. Обозреватель сайта ESPN Джеймисон Хенсли оценил Хёрста как игрока, который «может делать разницу для команды», и отметил, что основной квотербек команды Джо Флакко любит пасовать тайт-эндам. За «Саут Каролина Геймкокс» в NCAA Хёрст выступал с 2015 года, а в следующем году стал первым второкурсником-капитаном команды. Также в сезоне 2016 года он установил рекорды университета для своего амплуа по количеству приёмов мяча (48) и ярдов на приёме (616). До начала футбольной карьеры он три года выступал в качестве питчера в командах системы клуба МЛБ «Питтсбург Пайрэтс». Выбор Ламара Джексона, по мнению Хенсли, означает, что карьера Флакко в «Рэйвенс» подходит к концу. В 2016 году Джексон стал обладателем Хейсман Трофи, вручаемого лучшему игроку студенческого чемпионата. В последних двух сезонах он отдал 117 передач на 20 ярдов и более, тогда как в сезоне 2017 года «Рэйвенс» стали худшей командой НФЛ по этому показателю. Аналитик ESPN Мел Кипер отметил, что для успешной игры в НФЛ Джексон должен отказаться от манеры самому продвигать мяч вперёд вместо паса.

В третьем раунде под общим 83 номером «Рэйвенс» выбрали Орландо Брауна-младшего, сына бывшего оффенсив тэкла команды Брауна-старшего. Потенциально он мог быть выбран в первом раунде, но клубы смутил проваленный игроком скаутский комбайн. Браун имеет хорошие для своей позиции антропометрические данные, но не очень подвижен. Под 86 номером был выбран ещё один тайт-энд Марк Эндрюс, который в 2017 году стал обладателем Джон Мэки Эворд, вручаемой лучшему тайт-энду студенческого футбола. Данный выбор объясняется тем, что Балтимор больше любой другой команды в НФЛ использует розыгрыши с двумя тайт-эндами. Ассистент генерального менеджера клуба Эрик Декоста сравнил Эндрюса c бывшим игроком клуба Деннисом Питтой. 

Первым выбором четвёртого раунда стал корнербек Энтони Эверетт, десятый представитель Алабамы, выбранный Оззи Ньюсомом за время его пребывания на посту генерального менеджера «Рэйвенс». Сильной стороной игрока является его реакция. Эверетт добавит составу глубину на случай травм основных игроков, а также может быть задействован в специальных командах. Под общим 122 номером был выбран лайнбекер Кенни Янг, который в перспективе должен усилить позицию в центре защиты и помочь команде в действиях против тайт-эндов и ресиверов соперника. Выбранный под 132 номером ресивер Джалил Скотт призван помочь команде решить проблему с этой позицией, существующую достаточно длительное время. В составе он будет четвёртым игроком этого амплуа, но три первых пришли в «Рэйвенс» как свободные агенты на короткий срок. Скотт является долгосрочной перспективой, но может принести пользу и в этом сезоне. 

Задрафтованный под 162 номером в пятом раунде Джордан Ласли, по мнению Хенсли, является самым удачным выбором для клуба. Перед драфтом он стоял в рейтинге ESPN на 81 месте, а такой поздний выбор обусловлен проблемами игрока вне поля — в 2016 году Ласли дважды был арестован. С игровой точки зрения он является ещё одной целью для передач Флакко и обладает потенциалом для выступлений на высоком уровне. Сэйфти Дешон Эллиотт, номер 190, может быть задействован в специальных командах уже в этом сезоне. Выбранный в шестом раунде под номером 212 Грег Сенат стал первым представителем Вагнера, задрафтованным в НФЛ. В колледже он четыре года играл в баскетбол и только в последний год вступил в футбольную команду. Ожидается, что он будет задействован в тренировочной команде «Рэйвенс». Под номером 215 клуб выбрал центра Брэдли Бозмана. Новый игрок на эту позицию был нужен клубу после ухода в «Тампу» Райана Дженсена. При этом от Бозмана не ожидают выступлений на высоком уровне сразу. Последний выбор, 238 номер в 7 раунде, Зак Силер является усилением защиты, где проблемы со здоровьем испытывает Брент Урбан, а выступление Бронсона Кауфуси в прошедшем сезоне было слабым.

Предсезонная подготовка

Прогнозы на сезон 
Журналист сайта ESPN Джеймисон Хенсли прогнозировал для «Рэйвенс» девять побед при семи поражениях, отмечая что возможный выход команды в плей-офф будет зависеть от того как она проведёт первые два месяца чемпионата.. Логан Леви с сайта baltimorebeatdown.com ожидал от команды 50-процентного результата — по восемь побед и поражений. Уилл Бринсон из CBS прогнозировал команде победу в дивизионе, отмечая что главным соперником «Балтимора» станут «Питтсбург Стилерз». Также он отмечал в целом благоприятное для «Рэйвенс» расписание регулярного чемпионата.

Предсезонные игры 
Первый предсезонный матч «Рэйвенс» провели против «Чикаго Беарз» 2 августа. Игра была приурочена к принятию новых членов в Зал славы. «Балтимор» одержал победу со счётом 17:16. Новичок команды Ламар Джексон появился на поле во второй половине игры и реализовал 4 паса после 10 попыток, набрав 33 ярда и сделав тачдаун. Он провёл игру не безупречно, но продемонстрировал свой потенциал. В стартовом составе вышел Роберт Гриффин III, пропустивший предыдущий сезон и подписавший контракт в апреле. В его активе 7 удачных пасов из 11, 58 ярдов и тачдаун. Гриффин также продемонстрировал хорошее чтение игры и умение бросать в движении.

9 августа в домашней игре «Рэйвенс» разгромили «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 33:7. В стартовом составе вышел основной квотербек Джо Флакко, в первой атаке «Балтимора» набравший 70 ярдов и сделавший тачдаун. Отлично сыграла защита команды, практически не позволявшая «Рэмс» переходить на чужую половину поля. Не так ярко проявил себя Ламар Джексон, при котором нападение действовало с меньшей эффективностью. Причиной разгрома стало и то, что «Лос-Анджелес» проводил первый матч в сезоне и задействовал много резервистов. Главный тренер команды Джон Харбо остался доволен результатом, но отметил что ход подготовки к сезону радует его сильнее.

Третью победу в предсезонных матчах «Рэйвенс» одержали 20 августа в гостях над «Индианаполис Колтс». Джо Флакко отдал 7 передач, набрав 72 ярда, и продемонстрировал хорошее взаимодействие с пришедшими в межсезонье ресиверами Джоном Брауном и Майклом Крэбтри. Игра Джексона вызвала смешанные отзывы. В четырёх попытках он вынес мяч на 26 ярдов, но отдал всего 7 передач из 15 попыток, не выглядя готовым к игре на уровне НФЛ.  

25 августа «Рэйвенс» в гостях обыграли «Майами Долфинс» 27:10. Роберт Гриффин, ведущий борьбу за место второго квотербека команды, в первой половине игры набрал 107 ярдов и избежал грубых ошибок. Свою лучшую игру в составе провёл и Джексон, набравший 39 ярдов в трёх выносах и отдавший семь передач. Перед игрой «Балтимор» из-за стрессового перелома ноги лишился Хейдена Хёрста. Восстановление после операции займёт три-четыре недели. По этой причине место третьего квотербека может быть занято ещё одним тайт-эндом. При этом ещё один новичок команды Марк Эндрюс пока не выглядит готовым заменить Хёрста и атака нуждается в усилении. Напротив, положительное впечатление в предсезонных играх производят лайнбекеры команды. 

Последний подготовительный матч состоялся 30 августа. «Рэйвенс» на своём поле выиграли у «Вашингтон Редскинс» со счётом 30:20. Ламар Джексон провёл отличный матч, закрепив за собой статус второго квотербека. Всего на его счету девять пасов и 109 ярдов, а также три выноса на 25 ярдов. Типичная для новичка ошибка при передаче на Брешада Перримана только подчеркнула то, что новичку ещё есть куда прогрессировать. Последние две игры он провёл достаточно уверенно и положение ветерана Гриффина в команде осталось под вопросом до сокращения ростеров перед началом чемпионата.

Регулярный чемпионат

Расписание и результаты 
Расписание матчей регулярного чемпионата было объявлено 19 апреля. Четыре из первых шести матчей команда провела на выезде, включая игры со всеми тремя соперниками по дивизиону. Восемь из шестнадцати матчей «Рэйвенс» провели с командами, игравшими в плей-офф сезона 2017. 

 Жирным в таблице выделены матчи против соперников по дивизиону

Турнирная таблица

Дивизион

Конференция

Отчёты о матчах

Неделя 1 
В стартовой игре чемпионата «Рэйвенс» разгромили «Баффало Биллс» со счётом 47:3. Репортёр USA Today Сэл Майорана назвал результат игры прискорбным для «Баффало», потерпевших самое крупное поражение в день открытия в своей истории. Игроки «Балтимора» использовали грубые ошибки обороны соперника — Алекс Коллинз открыл счёт в игре пронеся мяч 7 ярдов через центр защиты, а сделавший второй тачдаун Джон Браун принимал пас от Джо Флакко абсолютно открытым в зачётной зоне «Биллс». Во второй четверти специальная команда гостей после панта позволила Джанариону Гранту вернуть мяч на 51 ярд , после чего Джастин Такер забил филд-гол. Перед перерывом Такер забил ещё один филд-гол после того как квотербек гостей Натан Питерман допустил перехват. В третьей четверти «Рэйвенс» сделали ещё два тачдауна, доведя счёт до 40:0. Только затем «Биллс» смогли набрать первые очки в матче — филд-гол с 35 ярдов забил Стивен Хаушка. В заключительной четверти игры тачдаун Кеннета Диксона и экстрапойнт Такера установили окончательный счёт.

Неделя 2 
В матче второй недели «Рэйвенс» на выезде уступили сопернику по дивизиону «Цинциннати Бенгалс» со счётом 23:34. Решающее преимущество хозяева получили в первой четверти после двух тачдаунов Эй Джея Грина. Во второй половине матча игра шла без преимущества какой-либо из команд, но стартового задела хватило «Бенгалс» для того, чтобы довести игру до победы. Плохо провёл матч Джо Флакко, неудачный пас которого привёл к перехвату новичка Джесси Бейтса и первому тачдауну «Цинциннати». Всего же по итогам игры у квотербека «Балтимора» 32 удачных паса из 56 попыток, четыре раза он попал под сэк. Напротив, очень хороший матч провёл лидер хозяев Энди Далтон, в активе которого четыре тачдауна.

Неделя 3 
Игра с «Денвер Бронкос», несмотря на победный счёт, получилась не самой выразительной. В то же время, «Балтимор» показал, что является командой, претендующей на выход в плей-офф. «Рэйвенс» неудачно начали, завершив первую попытку нападения заблокированным пантом, после которого раннинбек гостей Ройс Фримен занёс тачдаун. Ответом стал второй драйв «Балтимора», сравнявший счёт. Линия защиты «Бронкос» во главе с Воном Миллером не смогла помешать хозяевам поля. Большую часть нападения «Балтимор» проводил по воздуху через передачи на Марка Эндрюса и Джона Брауна. Защитная линия, ослабленная травмой Си Джея Мосли, после плохо проведённой первой четверти также в дальнейшем действовала уверенно, сделав за игру четыре сэка.

Неделя 4

Неделя 5

Неделя 6

Неделя 7

Неделя 8

Плей-офф

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 11 декабря 2018 года; Курсивом выделены новички

Статистика

Пас

Вынос и приём

Набранные очки 

 Статистика обновлена по состоянию на 18 октября 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Статистика сезона на pro-football-reference.com 

НФЛ в сезоне 2018
Балтимор Рэйвенс